Tohru bedeutet:
 Tohru (Vorname), japanischer männlicher Vorname
 (9743) Tohru, Asteroid des Hauptgürtels
Siehe auch:
 TORU